Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької (, Львів, Україна) — професійне змагання молодих оперних співаків, яке відбувається на сцені Львівської опери.

 1991 — Перший міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької
 1994 — Другий міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької
 2003 — Третій міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької
 2009 — Четвертий міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької
 2019 — П'ятий міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької